Schinoasa poate fi:

 Schinoasa, sat din Raionul Călărași, Republica Moldova
 Schinoasa, cartier din Chișinău
 Râul Schinoasa, curs de apă în Republica Moldova